Ammopelmatus är ett släkte av insekter. Ammopelmatus ingår i familjen Stenopelmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Ammopelmatus